Ali Hillis (1978-), actrice et productrice américaine ;
 David Mark Hillis (1958-), herpétologue et biologiste systématicien américain ;
 Elwood Hillis (1926-2023), homme politique et avocat américain ;
 Margaret Hillis (1921-1998), cheffe d'orchestre américaine ;
 Peyton Hillis (1986-), joueur américain de football américain.